Seaford är en del av en befolkad plats i Australien. Den ligger i kommunen Onkaparinga och delstaten South Australia, omkring 31 kilometer söder om delstatshuvudstaden Adelaide. Antalet invånare är .

Närmaste större samhälle är Morphett Vale, nära Seaford. 

Trakten runt Seaford består till största delen av jordbruksmark. Runt Seaford är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Del av en befolkad plats
Orter i South Australia